4162 — число. Используется как:
 NGC 4162 — галактика в созвездии Волосы Вероники.
 62-4160 — Код пригородного электропоезда Эт2, изготовленного на Торжокском вагоностроительном заводе. Одна из модификаций называется 62-4162.